A Környezetvédelmi Minisztérium (japánul 環境省, Kankjó-só) Japán kormányának egyik minisztériuma, amely az ország környezetvédelméért felelős. 2001-ben alapították az 1971-ben létrehozott Környezetvédelmi Ügynökségből.

Japán minisztériumai